Saint-Eudes est un nom de famille notamment porté par :

 Gustinaud Saint-Eudes (?-), animateur de télévision franco-congolais ;
 Nicéphore Fylla de Saint-Eudes (1956-), homme politique congolais.

Voir aussi